India
 Sultanpur – centro abitato del Madhya Pradesh
 Sultanpur – città dell'Uttar Pradesh
 Sultanpur – centro abitato dell'Uttarakhand